John Moffat est un nom pouvant désigner:

 (1825-1904), entomologiste canadien
 (1835-1918), missionnaire britannique en Afrique australe
 (1841-1918), entrepreneur minier écossais en Australie
 (1919-2016), officier de la Royal Navy
John Moffat (né en 1932), physicien britanno-canadien
 (né en 1943), biochimiste en biologie moléculaire américain

Voir aussi

Moffat, John